Den Namen USS Nautilus trugen bzw. tragen sechs Fahrzeuge der US-Marine:

USS Nautilus 12 war ein Schoner im Krieg von 1812
USS Nautilus war ein Schoner und wurde beim Mexikanisch-Amerikanischen-Krieg eingesetzt.
USS Nautilus (SS-29) war ein U-Boot im Ersten Weltkrieg
USS Nautilus (SP-559) war ein Patrouillenboot im Ersten Weltkrieg
USS Nautilus (SS-168) war eines der größten konventionellen U-Boote, das jemals für die US-Navy gebaut worden ist, und im Zweiten Weltkrieg im Einsatz
USS Nautilus (SSN-571) war das erste U-Boot der Welt mit Nuklearantrieb und das erste U-Boot, das unter dem Nordpol durchfuhr.

Nautilus